Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Nassau:

 USS Nassau (CVE-16), ein Geleitflugzeugträger der Bogue-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1946
 USS Nassau (LHA-4), ein amphibisches Angriffsschiff der Tarawa-Klasse, in Dienst seit 1979

Nassau